Tolstoj ali Tolsta [tolstój/tolstá] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Толсто́й/Толста́я].

 Tolstoji, ruska plemiška rodbina

Tolstoj 

 Aleksander Petrovič Tolstoj (1801—1873), prokurator svetega sinoda
 Aleksander Vasiljevič Tolstoj (1726 — ?).
 Aleksej Konstantinovič Tolstoj (1817—1875), ruski pesnik in pisatelj
 Aleksej Nikolajevič Tolstoj (1883—1945), ruski (sovjetski) pisatelj
 Aleksej Valerjevič Tolstoj (*1988), ruski oblikovalec
 Andrej Vladimirovič Tolstoj (*1956), ruski znanstvenik v umetnostni stroki
Dmitrij Aleksejevič Tolstoj (1923 – 2003), skladatelj.
 Dimitrij Andrejevič Tolstoj (1823—1889), ruski državnik in minister
 Fjodor Ivanovič Tolstoj (Američan; 1782—1846), ruski pustolovec, dvobojevalec
 Fjodor Petrovič Tolstoj (1783—1873), ruski slikar in kipar
 Georgij Kirilovič Tolstoj (*1927), ruski pravnik
 Ilja Andrejevič Tolstoj (1903—1970), ruski častnik, polkovnik ameriške vojske, odposlanec predsednika F. D. Roosevelta v Tibetu; vnuk Leva Tolstoja
lija Lvovič Tolstoj (1866 – 1933), pisatelj
 Ivan Ivanovič Tolstoj (1858—1916), ruski arheolog, numizmatik in minister
 Ivan Ivanovič Tolstoj (1880—1954), ruski klasični filolog
 Jegor Petrovič Tolstoj (1802—1874), ruski generallajtnant in senator
Lev Lvovič Tolstoj (1869/71 – 1945), pisatelj in kipar
 Lev Nikolajevič Tolstoj (1828—1910), ruski pisatelj
 Mihail Nikitič Tolstoj (*1940), ruski fizik
 Mihail Vladimirovič Tolstoj (1812—1896), ruski cerkveni zgodovinar
 Nikita Aleksejevič Tolstoj (1917—1994), ruski fizik
 Nikita Iljič Tolstoj (1923—1996), ruski filolog in folklorist
 Nikolaj Iljič Tolstoj (1794—1837), ruski častnik, oče Leva Tolstoja
 Nikolaj Valerjanovič Tolstoj (?—1879), sin sestre Leva Tolstoja
 Peter Aleksandrovič Tolstoj (1761—1844), ruski vojskovodja in diplomat
 Peter Andrejevič Tolstoj (1645—1729), ruski državnik
 Peter Olegovič Tolstoj (*1969), ruski novinar, televizijski voditelj in politik
 Sergej Lvovič Tolstoj (1863—1947), ruski skladatelj, sin Leva Tolstoja
 Sergej Sergejevič Tolstoj (1897—1974), ruski učitelj, vnuk Leva Tolstoja.
 Vladimir Iljič Tolstoj (*1962), predstojnik Muzeja L. N. Tolstoja v Jasni Poljani

Tolsta(ja) 

 Ana Aleksandrovna Tolsta (1758—1810), ruska grofica
 Ana Ivanovna Tolsta (?—1775), ruska grofica in kapitanka
 Fjokla Nikitična Tolsta (*1971), ruska novinarka in televizijska voditeljica
 Jelizaveta Andrejevna Tolsta (?—1867)
 Jelizaveta Nikolajevna Tolsta.
 Katarina Dimitrijevna Tolsta (1805—1871), ruska grofica
 Katarina Konstantinovna Tolsta (1837—1893)
 Katarina Nikolajevna Tolsta (1823—1823), ruska grofica
 Marija Nikolajevna Tolsta (1830—1912)
 Nadežda Tolsta, ruska harfistka
 Nadežda Lvovna Tolsta (1856—?)
 Nastasja Aleksandrovna Tolsta (1762—1806), ruska grofica
 Natalja Aleksandrovna Tolsta (1758—1837), ruska grofica
 Natalja Dimitrijevna Tolsta (1793—1887), ruska grofica
 Natalja Ivanovna Tolsta (1771—1841)
Natalja Nikitična Tolsta (1943–2010), pisateljica
 Praskovja Ivanovna Tolsta (1710—1758)
 Praskovja Mihajlovna Tolsta (1858—1918)
 Svetlana Mihajlovna Tolsta (*1938), ruska jezikoslovka.
 Tatjana Konstantinovna Tolsta (~1860—?)
Tatjana Lvovna Tolstaja (1864 – 1950​), slikarka 
 Tatjana Nikitična Tolsta (*1951), ruska pisateljica
 Varvara Aleksandrovna Tolsta (1815—1881), ruska grofica
 Varvara Fjodorovna Tolsta (?—1838), ruska grofica

Dvojni priimki 

 Aleksander Ivanovič Osterman-Tolstoj (1771—1857), ruski grof in general
 Nikolaj Dimitrijevič Tolstoj-Miloslavski (*1935), rusko-angleški zgodovinar